Мариу́поль () — главная пассажирская железнодорожная станция города Мариуполя.

Железнодорожная станция Мариуполь относится к  Донецкой железной дороге. Станция находится в южной части города в Приморском районе на Слободке. Расположена на проходящей с севера на юго-запад двухпутной электрифицированной железной дороге.

На юго-запад пути тянутся на грузовую станцию Мариуполь-Порт, на север — на пассажиро-грузовую станцию Сартана.

К станции относится здание вокзала, локомотивное и вагонное депо.

Железнодорожный узел Мариуполя выполняет функции связующего звена морского порта с внутренними районами страны, обеспечивает доставку основной массы грузов для города, вывоз продукции его предприятий.

С внутригосударственной сетью магистральных дорог город связан железнодорожной линией Мариуполь — Волноваха — Камыш-Заря — Федоровка.

Дальнее сообщение 
До 2022 года по станции Мариуполь курсировали поезда до Киева, Одессы, Львова, Жмеринки и Бахмута. 

Во время боëв за Мариуполь движение по станции было приостановлено. 
Летом 2022 года стало известно о запуске поезда Мариуполь-Волноваха

Пригородное сообщение 
По станции курсируют пригородные поезда по маршрутам: 

Мариуполь — Волноваха — Мариуполь

Мариуполь — Южнодонбасская — Мариуполь

Выход в город 
Осуществляется с северной стороны вокзала по улице Вокзальной.

На площади возле вокзала (площадь Мичмана Павлова) есть конечная остановка троллейбусов и маршрутных такси.

История 

Во второй половине XIX столетия возникла необходимость в строительстве железной дороги, которая связала бы промышленные центры с морем. Она нужна была для отправки угля водным путём во все порты Азово—Черноморского бассейна и для вывоза его за границу.

В 1878 году от станции Еленовка началось строительство Мариупольской ветки Константиновской железной дороги.

В 1882 году окончено строительство железной дороги к городу Мариуполю. Она соединила Мариуполь с Еленовкой. Построено здание железнодорожного вокзала. Сначала его центральная часть, а затем она постепенно обросла крыльями, по два с каждой стороны. Состоялось открытие движения поездов на Мариупольском участке железной дороги.

С 8 по 20 декабря 1905 года была организована забастовка железнодорожников Мариуполя, подержавших декабрьское вооружённое восстание, в ходе которой было приостановлено движение поездов на участке до станции Ясиноватая. Выступление было подавлено войсками.

3 января 1906 года полиция арестовала 13 членов стачечного комитета железнодорожников.

15 октября 1907 года городская дума постановила ходатайствовать о расширении помещения железнодорожного вокзала, об улучшении его освещения, о расширении площади для подъезда за счёт имеющегося возле здания садика.

Здание вокзала было сожжено во время войны.

В июне 1946 года здание восстановлено.

В мае 1947 года организовано ежедневное отправление плацкартного вагона прямого сообщения Мариуполь — Москва со станции Мариуполь. На станции Ясиноватая его прицепляли к поезду Сталино — Москва.

В 1974 году построено новое здание вокзала.

В 2001 году введён после реконструкции и обработки железнодорожный состав «Мариуполь — Киев». С 10 июня — фирменный поезд «Азов».

В 2007 году отремонтировано здание вокзала. Обновлен фасад здания, установлены автоматические раздвижные двери. На перроне установлены стрелочные часы.

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Мариуполь

См. также 
 История Мариуполя
 Транспорт в Мариуполе

Ссылки 
 Вокзал // Мариуполь. Былое / С. Буров. - Мариуполь : Сигма-ТВ, 2003. - 468 c.

Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Транспорт Мариуполя
Станции Ясиноватского отделения Донецкой железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области